New Erections è un album in studio del gruppo musicale statunitense The Locust, pubblicato nel 2007 dalla ANTI-.

Tracce

Formazione

Gruppo
Justin Pearson – voce, basso
Bobby Bray – voce, chitarra
Joey Karam – tastiere, voce 
Gabe Serbian – batteria, percussioni

Collegamenti esterni